Jim Denney ist der Name folgender Personen:

* Jim Denney (Skispringer, 1957) (* 1957), US-amerikanischer Skispringer
 Jim Denney (Skispringer, 1983) (* 1983), US-amerikanischer Skispringer